Rüdiger Selig (ur. 19 lutego 1989 w Zwenkau) – niemiecki kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy kolarze szosowi
Kolarze Bora-Hansgrohe
Kolarze Lotto Soudal
Urodzeni w 1989